Biło – szczyt górski w Bułgarii
 Biło – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Biło – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen

Zobacz też 
 Bilo – wieś w Serbii, w okręgu pirockim